

Persone 
 Alberto Marcolini  (1969-), pallavolista italiano.
 Antonio Marcolini  (1950-2018), allenatore di calcio e calciatore italiano.
 Camillo Marcolini  (1830-1889), politico italiano. 
 Camillo Marcolini-Ferretti  (1739-1814), nobile e politico italiano.
 Ernesto Marcolini (1940-), calciatore italiano.
 Evelino Marcolini (1923-2006), militare italiano.
 Francesco Marcolini (1971-), velista italiano.
 Francesco Marcolini da Forlì (XVI secolo-1559), editore e tipografo italiano.
 Francesco Marcolini (cesellatore) (XVIII secolo), cesellatore italiano.
 Leandro Marcolini Pedroso de Almeida (1982-), calciatore brasiliano naturalizzato ungherese.
 Marcantonio Marcolini (1721-1782), cardinale e arcivescovo cattolico italiano.
 Marietta Marcolini (1780-1819), contralto italiana.
 Michele Marcolini  (1975-), allenatore di calcio e calciatore italiano.
 Monica Marcolini (1965-), politica italiana.
 Ottorino Marcolini (1897-1978), presbitero italiano.

Altro 
 Palazzo Brühl-Marcolini, palazzo del XVIII secolo di Dresda.